Uefa Champions League 2013/2014 var den 59:e säsongen av Uefa Champions League, Europas största fotbollsturnering, och den 22:a säsongen sedan den bytte namn från "Europacupen". Finalen, som spelades på Estádio da Luz i Lissabon den 24 maj 2014, vanns av Real Madrid som besegrade Atletico Madrid med 4-1 efter förlängning.

Kvalomgångar

Första kvalomgången
Det första mötet spelades den 2 juli, och det andra mötet spelades 9 juli 2013.

Andra kvalomgången
Det första mötet spelades den 16 och 17 juli, och det andra mötet spelades 23 och 24 juli 2013.

Tredje kvalomgången
Det första mötet spelades den 30 och 31 juli, och det andra mötet spelades 6 och 7 augusti 2013.

Playoff-omgången
Det första mötet spelades den 20 och 21 augusti, och det andra mötet spelades 27 och 28 augusti 2013.

Den 14 augusti 2013 blev Metalist Charkiv från Ukraina diskvalificerade på grund av uppgjorda matcher. Uefa beslöt därmed att PAOK från Grekland skulle få spela Metalist Charkivs matcher i playoff-omgången (då lagen möttes i den tredje kvalomgången.

Gruppspel

Lottningen ägde rum i Monaco den 29 augusti 2013. 32 lag lottades i åtta grupper, fyra lag i vardera grupp.

Matchen mellan Galatasaray och Juventus i grupp B avbröts på grund av hagel och snö på planen. I omspelsmatchen mellan de båda lagen vann Galatasaray med 1–0 efter mål av Wesley Sneijder.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Finalen spelas den 24 maj 2014 på Estádio da Luz i Lissabon, Portugal.

Referenser

Noter